

Patronyme 

 Charles Cassegrain, industriel français qui a fondé la conserverie qui porte son nom.
 Didier Cassegrain (1966- ), dessinateur de bandes dessinées.
 Laurent Cassegrain (1629-1693), inventeur du télescope qui porte son nom.
 Léopold Cassegrain (1857-1941), industriel et homme politique, ancien maire de Nantes.

Autres 
 Un télescope de type Cassegrain est un dispositif optique.
 Cassegrain est une entreprise française de conserverie.
 Cassegrain est un spécialiste de la maroquinerie de luxe basé à Segré (Maine-et-Loire), dont la marque de distribution est Longchamp.
 Cassegrain S.A., maître graveur à Paris depuis 1919.
 Cassegrain est un cratère lunaire.

Voir aussi 
 .

Liens externes